Pallini – miasto w Boliwii
 Pallini – miasto w Grecji, w Attyce
 Pallini – miasto w Grecji, na półwyspie Chalkidiki